Тикоцкий — русская фамилия; женская форма Тикоцкая.

 Известные носители 
 Тикоцкий, Евгений Карлович (1893—1970) — белорусский советский композитор, педагог, народный артист СССР.
 Тикоцкий, Михаил Евгеньевич (1921—2012) — белорусский лингвист, журналист, профессор.